Льста, или Лонница, — река в России, протекает по территории Новоржевского и Бежаницкого районов Псковской области. Устье реки находится в 45 км от устья Сороти по левому берегу. Длина реки — 80 км, площадь водосборного бассейна — 1310 км². Берёт своё начало из озера Ильсто.

Основные притоки:
 В 2 км от устья, по левому берегу реки впадает река Оршанка.
 В 20 км от устья, по левому берегу реки впадает река Олица.
 В 27 км от устья, по левому берегу реки впадает река Милютинка.
 В 47 км от устья, по правому берегу реки впадает река Мухровка.
 В 65 км от устья, по правому берегу реки впадает река Берёзовка.
 В 67 км от устья, по левому берегу реки впадает река Березка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

См. также 
 Старая Льста

Примечания 

Притоки Сороти
Реки Бежаницкого района
Реки Новоржевского района